Fizz poate fi:

 Daddy Fizz, numele de scenă inițial al lui Bogdan Croitoru, un cântăreț român
 Bucks Fizz, o formație de muzică pop britanică